Gekko kan syfta på:

Gekko (djur) – ett släkte av ödlor
Gekko (processor) – en IBM-tillverkad processor
Gekko-observatoriet − ett observatorium i Japan